Австралия имеет сотни островов в пределах своей территории и нескольких внешних территорий. В этом списке отобраны основные острова Австралии, сгруппированные по штатам и территориям.

Австралийская столичная территория 

 Боуэн () (в составе территории Джервис-Бей)
 Королевы Елизаветы II ()
 Спиннакер ()
 Спрингбэнк ()

Виктория 
 Ансер ()
 Барраллир (Барралье) ()
 Беннисон ()
 Габо ()
 Гриффитс ()
 Дак ()
 Джо ()
 Каноуна ()
 Корнер ()
 Мад ()
 Норман ()
 Остров Леди Джулии Перси ()
 Родондо ()
 Ротама ()
 Реймонд ()
 Сандэй ()
 Суан ()
 Туллаберга ()
 Филлип ()
 Френч ()
 Херринг ()
 Чайнамэн ()
 Черчилл ()
 Шеллбэк ()
 Элизабет ()

Западная Австралия 

 Барроу ()
 Архипелаг Бонапарт ()
 Архипелаг Бакканир (Пиратский архипелаг) ()
 Кокату ()
 Сент-Олоуарн ()
 Карнак ()
 Архипелаг Дампир ()
 Росмари ()
 Дерк-Хартог ()
 Гарден ()
 Хоутман Абролхос ()
 Лейспед ()
 Моллой ()
 Монтебелло ()
 Роттнест ()
 Рифы Роули ()
 Рифы Скотт-энд-Серингапатам ()

Квинсленд 
 Острова Бэй ()
 Рассел ()
 Бишоп ()
 Брайби ()
 Бриск ()
 Курако ()
 Дэйдрим ()
 Данк ()
 Эск ()
 Эклипс ()
 Фантом ()
 Фалкон ()
 Острова Фишермэна () — больше не остров
 Фицрой ()
 Острова Франкленд ()
 Расселл ()
 Фрейсер ()
 Грейт-Кеппель ()
 Грин ()
 Гамильтон ()
 Герон ()
 Хинчинбрук ()
 Лизард ()
 Магнетик ()
 Мо ()
 Моретон ()
 Норт-Страдброк ()
 Нортхамберленд ()
 Орфеус ()
 Палм ()
 Пелорус ()
 Остров принца Уэльского ()
 Ресторейшен ()
 Сайбай ()
 Снаппер ()
 Саут-Страндброк ()
 Сандэй ()
 Острова Торресова пролива ()
 Терсди ()
 Уэллсли ()
 Бентинк ()
 Морнингтон ()
 Уитсанди ()
 Территория островов Кораллового моря
 Уиллис

Новый Южный Уэльс 

 Кларк ()
 Кокату ()
 Дангар ()
 Дарлинг () — больше не остров
 Форт-Денисон () — также известен как Пинчгат
 Гарден-Айленд () — больше не остров
 Глеб () — больше не остров
 Гот ()
 Лайон ()
 Лонг-Айленд ()
 Лорд-Хау ()
 Болс-Пирамид ()
 Рэббит ()
 Монтагью ()
 Пинчгат () — см. Форт-Денисон
 Родд ()
 Скотленд ()
 Шарк ()
 Снаппер ()
 Спектакл () (на реке Хоксбери)
 Спектакл () (в Сиднейской гавани)
 Солитари ()
 Вудфорд ()

Северная территория 
 Бикертон ()
 Вандерлин ()
 Западный остров ()
 Грут-Айленд () — С датского «Великий остров»
 Крокер ()
 Острова Сэра Эдварда Пеллью ()
 Острова Уэссел ()
 Хауард ()
 Элчо ()
 Марчинбар ()
 Острова Тиви
 Батерст ()
 Мелвилл ()

Тасмания 

 Тасмания () — крупнейший остров всей Австралии и штата Тасмания, составляет бо́льшую часть его территории
 Бруни ()
 Иль-де-Фок ()
 Кинг ()
 Луиза ()
 Маккуори ()
 Марайа ()
 Острова Матсайкер ()
 Де-Уитт ()
 Матсайкер ()
 Роббинс ()
 Три-Хаммок ()
 Острова Фюрно ()
 Кейп-Баррен ()
 Кларк ()
 Флиндерс ()
 Хантер ()
 Шутен ()

Южная Австралия 

 Гранайт ()
 Хиндмарш ()
 Кенгуру ()
 Нептун ()
 Архипелаг Нуитс ()
 Флиндерс ()
 Острова Пирсон ()

Внешние территории 

 Ашмор и Картье ()
 Остров Рождества ()
 Кокосовые острова ()
 Норт-Килинг ()
 Острова Кораллового моря ()
 Остров Херд и Острова Макдоналд ()
 Остров Норфолк ()
 Непин ()
 Филлип ()

Австралия
Острова